|-
| 83501 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83502 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83503 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83504 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83505 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83506 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83507 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83508 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83509 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83510 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83511 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83512 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83513 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83514 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83515 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83516 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83517 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83518 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83519 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83520 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83521 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83522 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83523 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83524 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83525 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83526 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83527 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83528 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83529 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83530 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83531 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83532 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83533 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83534 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83535 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83536 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83537 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83538 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83539 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83540 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83541 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83542 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83543 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83544 - || || 17 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83545 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83546 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83547 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83548 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83549 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83550 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83551 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83552 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83553 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83554 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83555 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83556 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83557 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83558 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83559 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83560 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83561 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83562 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83563 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83564 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83565 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83566 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83567 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83568 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83569 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83570 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83571 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83572 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83573 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83574 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83575 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83576 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83577 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83578 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83579 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83580 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83581 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83582 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83583 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83584 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83585 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83586 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83587 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83588 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83589 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83590 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83591 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83592 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83593 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83594 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83595 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83596 - || || 25 de setembre, 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 83597 - || || 25 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83598 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83599 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83600 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
3